Carta blanca puede hacer referencia a:

 Carta blanca, juego de naipes llamado en inglès FreeCell;
 Carta Blanca, programa de televisión española;
 Carta blanca, programa del Canal Nou de RTVV;
 Carta blanca, término que puede significar literalmente "hoja en blanco" o "cheque en blanco", o metafóricamente "dar libertad total" a algo o a alguien;
 Carta blanca, película estadounidense de 2011;
 Carta Blanca, marca de cerveza de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.